AEPI est un sigle qui peut désigner :
 agence d'étude et de promotion de l'Isère.

AEPI est une abréviation qui peut désigner :
 Alpha Epsilon Pi (ΑΕΠ ou AEPi), la seule fraternité juive internationale d'université en Amérique du Nord.